Західний резервний університет Кейса (, часто  Case Western або Case) — приватний університет у Клівленді, штат Огайо, США.

Утворений у 1967 році внаслідок злиття Технологічного інституту Кейса (Case Institute of Technology, заснованого в 1881 році філантропом Леонардом Кейсом мл., (Leonard Case, Jr., |ˈlenəd keɪs ˈdʒuːnjə|), і Західного резервного університету (), заснованого в 1826 році на базі .

Відомі викладачі і працівники 
 Антонович Тарас — директор студії навчальних кінофільмів університе­ту.

Див. також 
 Джозеф Зінкер

Посилання 
 Офіційний сайт

Примітки 

Західний резервний університет Кейса
Асоціація американських університетів
Засновані у США 1967